Économat des armées, en France
 Économats des Forces canadiennes

Homonymie